Alfredo Armano – calciatore italiano
Mario Armano – bobbista italiano
Gino Armano –  calciatore e allenatore di calcio italiano
Gioacchino Armano – ingegnere, dirigente sportivo e calciatore italiano
Armano – un'ammina eterociclica alcaloide β-carbolinica